Die National Premier League 2015 war die 47. Spielzeit der höchsten mongolischen Fußballliga.

Die Saison startete mit 10 Mannschaften am 16. Mai 2015 und endete am 4. Oktober 2015.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2015 bei rsssf.com
 National Premier League (Mongolei), Saison 2015 bei soccerway.com

2015
Fußballsaison 2015